Amerikai Egyesült Államok
Babcock (Georgia)
Babcock (Indiana)
Babcock (Michigan)
Babcock (Nyugat-Virginia)
Babcock (Wisconsin)